Stati Uniti d'America
 Pea Ridge – census-designated place della Contea di Benton, Arkansas
 Pea Ridge – census-designated place della Contea di Cabell, Virginia Occidentale